Пестовское сельское поселение — муниципальное образование в Пестовском районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Русское Пестово. Население — 1249 человек.

География 
Поселение расположено в болотистой местности к северу от райцентра Пестово, на границе с Вологодской областью. По его территории протекает река Молога, а также проходит участок автодороги  Пестово — Устюжна.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории сельского поселения находится 3 колхоза:
 «Верный путь» — в деревне Афимцево, производство молока и мяса; в 2008 году работали 33 человека, поголовье крупного рогатого скота составляло 330 голов (в том числе 185 — молодняка).
 «Молога» — в деревне Устье-Кировское, производство молока и мяса; в 2008 году работали 9 человек, поголовье крупного рогатого скота составляло 95 голов (в том числе 90 — молодняка).
 «Красное знамя» — в деревне Семытино, производство молока и мяса; в 2008 году работали 32 человека; поголовье крупного рогатого скота составляло 316 голов (в том числе 141 — молодняка).

Люди, связанные с муниципальным образованием 
 Семёнов, Павел Федорович — полный кавалер ордена Славы, ушёл на Великую Отечественную войну из деревни Дуброво Семытинского сельсовета, был разведчиком, сапёром-подрывником, командиром сапёрного взвода в боевых действиях под Москвой и Ленинградом, а также на Карельском перешейке и в Восточной Пруссии, освобождал Польшу, дошёл до Берлина. Кроме орденов Славы — I, II, III степеней, награждён орденом Красной Звезды и медалями.

Примечания

Ссылки 
 сайт администрации Пестовского сельского поселения 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Пестовского района